Eerste klasse basketbal dames (België)
 Eerste klasse basketbal dames (Spanje)
 Eerste klasse basketbal heren (België)
 Eredivisie (basketbal) in Nederland